Davies é uma cratera em Marte localizada a 46°N 0°W na borda de Acidalia Planitia, e próximo a Arabia Terra. Ela possui aproximadamente 49 km em diâmetro.

A cratera recebeu esse nome em honra a Merton Davies (1917-2001), um pioneiro na cartografia de corpos planetários. Um empregado da RAND Corporation, ele assistiu a NASA no mapeamento de Marte junto aos seus colegas Gérard de Vaucouleurs e Harold Masursky, e definiu o meridiano primo de Marte como sendo aquele que passa pelo centro da cratera Airy-0. A cratera Davies se localiza no meridiano primo, o que é apropriado tendo em vista que Davies foi o principal responsável por este delineamento.

Referências
 http://planetarynames.wr.usgs.gov/jsp/SystemSearch2.jsp?System=Mars

Quadrângulo de Mare Acidalium
Crateras de Marte